Aldunate steht für:

 Aldunate (Navarra), Ort am Camino Aragonés (Jakobsweg)

Aldunate ist außerdem ein Bestandteil der Namen folgender Personen:

 Carlos Aldunate Lyon SJ (1916–2018), chilenischer römisch-katholischer Priester, Hochschullehrer und Autor
 José Martínez de Aldunate (1731–1811), chilenischer Priester 
 Sergio Valech Aldunate (1927–2010), chilenischer Weihbischof und Präsident der Valech-Kommission 
 Wilson Ferreira Aldunate (1919–1988), uruguayischer Politiker